Чемпионат Таджикистана по футболу 2007 () — 16-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2007 на сайте rsssf.com 

2007
Таджикистан
2007 год в Таджикистане